Lucy kan syfta på:

 Lucy (film) – en engelsk och fransk film från 2014
 Lucy (namn) – ett engelskt och franskt kvinnonamn
 Lucy (rymdsond) – en rymdsond
 Lucy (urtidsmänniska) – de skelettrester som hittats från en kvinnlig Australopithecus afarensis
 Lucy in the Sky With Diamonds – en sång inspelad av Beatles

Geografi

Frankrike 

 Lucy-sur-Yonne – en kommun i departementet Yonne, 
 Lucy-sur-Cure – en kommun i departementet Yonne, 
 Lucy-le-Bois – en kommun i departementet Yonne, 
 Lucy-le-Bocage – en kommun i departementet Aisne, 
 Lucy, Seine-Maritime – en kommun i departementet Seine-Maritime, 
 Lucy, Moselle – en kommun i departementet Moselle,  
 Montmort-Lucy – en kommun i departementet Marne,

Marshallöarna 

 Kidrinen, ö, Enewetak, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar